Avenue U (Brighton Line), een station van de metro van New York aan de Brighton Line in Brooklyn
 Avenue U (Culver Line), een station van de metro van New York aan de Culver Line in Brooklyn
 Avenue U (Sea Beach Line), een station van de metro van New York aan de Sea Beach Line in Brooklyn
 Avenue U (straat), een straat waar veel Chinese Amerikanen wonen en bestempeld wordt als een van de New York Chinatowns